Tardos bezeichnet:
 Tardos (Ungarn), Dorf im ungarischen Gerecsegebirge

Tardos ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Tardos (* 1943), französisch-US-amerikanische Autorin und Multimediakünstlerin
 Béla Tardos (1910–1966), ungarischer Komponist
 Éva Tardos (* 1957), ungarische Mathematikerin und Professorin der Cornell-University
 Gábor Tardos (* 1964), ungarischer Mathematiker und Informatiker